Сосюра — украинская фамилия, является адаптацией французской фамилии .

Известные носители 
 Сюсюра, Виктор Леонидович (род. 1954) — генерал-майор милиции, министр ВД Бурятии.
 
 Сосюра, Людмила Андреевна (род. 1934) — советская актриса театра и кино.
 Сосюра, Татьяна Николаевна (Татьяна Тэсс; 1906—1983) — русский советский писатель, журналист и публицист.

См. также